Fukarek oder Fukárek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fukarek (1926–1996), deutscher Botaniker
 Ota Fukárek (* 1977), tschechischer Tennisspieler
 Pavle Fukarek (1912–1983), jugoslawischer bzw. kroatischer und bosnischer Dendrologe, Botaniker, Biogeograph und Pflanzensoziologe